Francisco Casilla Cortés dit « Kiko Casilla » est un footballeur international espagnol, né le  à Alcover dans la province de Tarragone. Il évolue au poste de gardien de but à Getafe CF.

Biographie 

Casilla débute en équipe d'Espagne le , lors d'un match amical face à l'Allemagne (défaite 0-1).

Le , il signe en faveur du Real Madrid.

Le , il rejoint l'équipe de Leeds United entraînée par Marcelo Bielsa.

Statistiques

Palmarès 
Après avoir remporté la Segunda Division B Groupe IV en 2009 avec le Cádiz CF, Kiko Casilla remporte la Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018 avec le Real Madrid ainsi que la Supercoupe de l'UEFA en 2016 et 2017. Il est Champion d'Espagne en 2017 et remporte la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2016 et 2017.

Il est champion de D2 Anglaise avec Leeds United pour la saison 2019-2020.

Vie privée 
Il a deux enfants avec sa compagne Rosa Isern : Ainara, née le  et Julen, né le .

Références

Liens externes 
 

Gardien de but international espagnol de football
Gardien de but du Real Madrid Castilla
Gardien de but du RCD Espanyol  B
Gardien de but du RCD Espanyol (football)
Gardien de but du Cadix CF
Joueur du FC Cartagena
Gardien de but du Real Madrid
Gardien de but du Leeds United FC
Joueur de l'équipe de Catalogne de football
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
Naissance en octobre 1986
Naissance à Alcover